Klastorp kan syfta på:

 Klastorp, Varbergs kommun
 Claestorps slott, Katrineholms kommun
 Klagstorps herrgård, Skövde kommun